«ЭКОПСИ Консалтинг» — консалтинговая компания в области управления персоналом в России и СНГ, основанная в 1989 году.

История 
Компания была основана в 1989 году профессором МГУ им. Ломоносова Владимиром Столиным, его американскими партнерами и командой психологов из МГУ им. Ломоносова. Название компании образовано путём слияния начала двух слов — «ЭКОномика» и «ПСИхология». Основным направлением деятельности на этапе становления являлись тренинги по искусству публичных выступлений. В 1991 году компания выступила соучредителем Российско Американской консалтинговой компании «RHR International/Ecopsy». Представитель компании выступил на общем собрании РАН в ноябре 2018 года

Сферы деятельности 
Области деятельности:
 Управленческий и кадровый консалтинг
 Консультирование топ-менеджеров
 Оценка персонала
 Обучение и развитие персонала
Индустриальный консалтинг
HR - маркетинг
 Социология бизнеса

Текущее положение компании 
Компания несколько раз занимала первое место рейтинга РА «Эксперт» в области кадрового консалтинга в России (журналы Эксперт, Коммерсантъ Деньги, 2011 год).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт АО «ЭКОПСИ»

Консалтинговые компании России
Консалтинговые компании
Компании Москвы